Премьер-министр Тувалу () — глава правительства Тувалу. Избирается из числа членов парламента тайным голосованием, и затем утверждается генерал-губернатором. Поскольку в Тувалу нет политических партий, свою кандидатуру на пост премьер-министра может выставить любой из членов парламента. Премьер-министр Тувалу также занимает пост министра иностранных дел страны. В случае кончины премьер-министра его заместитель принимает на себя обязанности премьер-министра до избрания преемника. Кроме этого, премьер-министр может уйти в отставку добровольно, потеряв место в парламенте либо в случае парламентского вотума недоверия.

Пост премьер-министра был введён в Тувалу в 1978 году после получения страной независимости. До этого с момента получения автономии в 1975 году существовал пост главного министра ().

Диаграмма пребывания в должности

Главный министр Тувалу (колония, 1975—1978)

Список премьер-министров Тувалу (с 1978)

См. также 
 Генерал-губернатор Тувалу

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Тувалу 

 
Тувалу